Шляховский сельский совет (укр. Шляхівська сільська рада) — многозначный термин.

  — входит в состав Балтского района Одесской области Украины.
 Шляховский сельский совет — входит в состав Бериславского района Херсонской области Украины.
  — входит в состав Бершадского района Винницкой области Украины.
 Шляховский сельский совет — входит в состав Кегичёвский района Харьковской области Украины.
 Шляховский сельский совет — входит в состав Коломакского района Харьковской области Украины.